— японская фамилия. Известные носители:

 Цутия, Анна (род. 1984) — японская певица, автор песен, актриса и модель.
 Цутия, Гарон (1947—2018) — японский сценарист-мангака.
 Цутия, Кэйити (род. 1956) — японский автогонщик и дрифтер.
 Цутия, Симба (род. 1996) – японский сэйю.
 Цутия, Тао (род. 1995) – японская актриса, модель и танцовщица.
 Цутия, Юити (род. 1979) — японский актёр.